Apellido Hemmer puede referirse a:
 Gerardo Hemmer (1970, Ciudad de México – 1995, Ciudad de México), un actor mexicano
  (1893, Vaasa – 1944, Porvoo), escritor y poeta finlandés
  (1912), un atleta luxemburgués
 Rafael Lozano-Hemmer (1967, Ciudad de México), un artista electrónico que trabaja con ideas de la arquitectura, teatro tecnológico y performance